Sattra ou Sättra désigne :

Monastère
les Sattras sont des monastères Vaishnava

Communes
 Sättra, une localité suédoise de la commune de Norrtälje
 Sättra, une localité suédoise de la commune d'Ekerö